Tehrān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Teheran (provins), 
 Teheran, huvudstaden, 
 Tīrān (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 
 Teheran (shahrestan), delprovins, Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar